Цмити́ или Цимити́ (; ) — горное селение в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Фиагдонского сельского поселения.

Географическое положение 

Селение расположено в верховьях Куртатинского ущелья, на левом берегу реки Фиагдон, на склоне горы Кариу-Хох. Находится в 2 км к западу от центра сельского поселения Верхний Фиагдон, в 47 км к юго-востоку от районного центра Алагир и в 50 км к юго-западу от Владикавказа.

История 
Согласно преданиям, селение было основано в начале XIV века. Его основателем, принято считать Цымыти (имя собственное) — военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара.

Селение Цимити являлось центром Цимитинского общества (своего рода независимой гражданской общины, со своим сословным укладом, законодательным собранием (ныхас) и судебной системой (тархон), комплектовавшихся из представителей высшего сословия — алдаров), занимавшего верхнюю часть Фиагдонской котловины. В Цимитинскую гражданскую общину, помимо собственно селения Цимити, входили и близлежащие селения — Кадат, Хидикус, несколько позднее — Урикау, которые в народе именовались «æртæ Цымытийы» — то есть три Цимити. Эти селения населяли фамилии, происходящие от сыновей Цимити. Помимо этих селений к Цимитинской общине примыкали селения фарсаглагов — Харисджин и населённые пункты Хилакской котловины. Время от времени к общине примыкали селения Лац и Кора.

В селе наибольшее развитие получило скотоводство. Община славилась своими многочисленными тучными стадами крупного и мелкого скота. Помимо скотоводства в Цимитинской общине широко практиковалось хлебопашество, наряду с собственными фамильными земельными наделами существовали и общинные пахотные угодья, под которые была задействована обширная местность Ахсаби — на месте современного поселка Фиагдон. Так же были развиты охотничьи промыслы, пчеловодство, садоводство. Славился Цымыти и своими кузнецами — оружейниками и краснодеревщиками.

В селении зафиксировано более 30 памятников архитектуры — боевых и жилых башен, склепов и других памятников культуры.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Топографические карты

Ссылки 
 
 Потерянная Осетия: Цымыти (Цмити)
 
 

Видео
 
 

Населённые пункты Алагирского района